Lamballe steht für:

 Lamballe-Armor, eine französische Gemeinde im  Département Côtes-d’Armor
 Lamballe (Frisur), spätbarocke Rosenkranzfrisur, benannt nach Madame de Lamballe 

Lamballe ist der Name folgender Personen:
 Antoine-Joseph Jobert de Lamballe (1799–1867), französischer Chirurg
 Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe  (1747–1768), Prinz aus dem Hause Bourbon
 Madame de Lamballe, siehe Marie-Louise von Savoyen-Carignan, Prinzessin von Lamballe (1749–1792), Vertraute von Marie Antoinette